Okumura bezeichnet:

 Okumura Yūki, einen japanischen Pachinko-Spielautomatenhersteller

Okumura ist der Familienname folgender Personen:

 Okumura Ioko (1845–1907), japanische Suffragette
 Okumura Kōichi (1904–1974), japanischer Maler
 Kōji Okumura (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Okumura Masanobu (1686–1764), japanischer Ukiyoe-Maler
 Takeshi Okumura (* 1952), japanischer Poolbillardspieler
 Tenzo Okumura (* 1944), japanischer Politiker
 Okumura Togyū (1889–1990), japanischer Maler, Nihonga
 Toshio Okumura (1931–1997), wirklicher Name von Shintarō Katsu (1931–1997), japanischer Schauspieler
 Okumura Yoshihisa (1926–2023), japanischer Ingenieur und Mobilfunk-Pionier
 Yoshihiro Okumura (* 1983), japanischer Schwimmer
 Yoshiyuki Okumura (* 1993), japanischer Fußballspieler